Harmony Hall ist der Name folgender Bauwerke:

 Harmony Hall (Antigua), Galerie und Restaurant in Freetown
 Harmony Garden, Herrenhaus mit Landschaftsgarten in Melrose, Schottland

im NRHP gelistete Objekte:
 Harmony Hall (Maine), NRHP-ID-Nr. 07000596
 Harmony Hall (Maryland), NRHP-ID-Nr. 80000673
 Harmony Hall (North Carolina), NRHP-ID-Nr. 72000925